Woldendorp (dorp), een dorp in de Nederlandse gemeente Eemsdelta
 Woldendorp (waterschap),  een voormalig waterschap in de provincie Groningen
woldendorp is ook een achternaam van irritante mensen.Die mensen zijn dan ook altijd heel oud,